Сэмюэл «Сэм» Беннетт-Макдауэлл (; род. 20 июня 1996, Ричмонд-Хилл, Канада) — профессиональный канадский хоккеист, левый нападающий клуба НХЛ «Флорида Пантерз».

Игровая карьера 
Сэм Беннетт был одним из претендентов на первый выбор на драфте НХЛ в 2014 году. В финальном рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ он был первым из североамериканских полевых игроков. Однако его выбрали только под общим четвёртым номером — права на Беннетта были закреплены за «Калгари Флэймз». 25 июля 2014 года Беннетт подписал с «Калгари» трёхлетний контракт новичка.

В начале сезона 2014/15 стало известно, что Беннетт пропустит 4-6 месяцев из-за травмы плеча. В начале января Сэм восстановился от травмы и начал тренироваться, а 21 февраля «Калгари» отправил его в «Кингстон» из OHL, за который он выступал ранее. 4 апреля Сэм Беннетт вернулся в «Калгари», а 11 апреля сыграл свой первый матч в НХЛ — в заключительном туре регулярного сезона «Калгари» на выезде уступил «Виннипегу» со счётом 1-5, а Беннетт набрал в этом матче первое очко за результативную передачу Майклу Ферланду.

Награды и достижения

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Кингстон Фронтенакс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»